Ковила — рослина
 Ковила біля села Григорівка — ботанічний заказник місцевого значення. Розташований в Бахмутському районі Донецької області.
 ‎Ковила українська (монета) — пам'ятна монета номіналом 2 гривні